Jamie Robinson peut désigner :
 Jamie Robinson (1975-), un pilote de vitesse moto anglais ;
 Jamie Robinson (1980-), un joueur de rugby à XV gallois.